Ponca steht für:

 Ponca (Indianervolk)
 Ponca (Gattung), eine Heuschrecken-Gattung

Ponca  heißen folgende geographische Objekte:
 Ponca (Arkansas), Ort in den Vereinigten Staaten
 Ponca (Kalifornien), Ort in den Vereinigten Staaten
 Ponca (Dixon County, Nebraska), Ort in den Vereinigten Staaten
 Ponca (Knox County, Nebraska), Ort in den Vereinigten Staaten
 Ponca City, Ort in Oklahoma,  Vereinigte Staaten

 Ponza (Julische Alpen), slow. auch Ponce, 2275 m (Ponza Grande, Visoka Ponca), mehrgipfeliger Berg an der italienisch-slowenischen Grenze bei Tarvis und Planica

Siehe auch:
 Ponza

hr:Ponca